Daucus grandiflorus är en flockblommig växtart som beskrevs av René Louiche Desfontaines. Daucus grandiflorus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
grandiflorus